Cuvântul Balotești se poate referi la:
 Balotești, Bacău
 Balotești, Ilfov, reședința comunei cu același nume
 Balotești, Mehedinți

Toponime românești